ЭМЗ — сокращение, имеющее несколько значений:

 Экспериментальный машиностроительный завод
 экспериментальный механический завод (или экспериментально-механический завод)
 электромеханический завод
 «ЭМЗ» — холдинговая компания, головное предприятие которой Ярославский электромеханический завод
 электромагнитное зондирование
 электромагнитный замок
 электромеханическая защёлка

 имя персонажа игры Brawl Stars